Alkali Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Alkali Lake (Jackson County, Colorado)
 Alkali Lake (Kiowa County, Colorado)
 Alkali Lake (Minnesota)
 Alkali Lake (Blaine County, Montana)
 Alkali Lake (Glacier County, Montana)
 Alkali Lake (Lincoln County, Eureka South, Montana)
 Alkali Lake (Lincoln County, Rexford, Montana)
 Alkali Lake (Pondera County, Montana)
 Alkali Lake (Toole County, Montana)
 Alkali Lake (Brown County, Nebraska)
 Alkali Lake (Cherry County, Sevenmile Hill, Nebraska)
 Alkali Lake (Cherry County, Brownlee, Nebraska)
 Alkali Lake (Cherry County, Irwin, Nebraska)
 Alkali Lake (Cherry County, Camp Valley, Nebraska)
 Alkali Lake (Garden County, Nebraska)
 Alkali Lake (Grant County, Nebraska)
 Alkali Lake (Mineral County, Nevada)
 Alkali Lake (Washoe County, Nevada)
 Alkali Lake (Chaves County, New Mexico)
 Alkali Lake (De Baca County, New Mexico)
 Alkali Lake (Eddy County, New Mexico)
 Alkali Lake (Kidder County, North Dakota)
 Alkali Lake (McHenry County, North Dakota)
 Alkali Lake (Pierce County, North Dakota)
 Alkali Lake (Sheridan County, North Dakota)
 Alkali Lake (Stutsman County, North Dakota)
 Alkali Lake (Williams County, North Dakota)
 Alkali Lake (Klamath County, Oregon)
 Alkali Lake (Lake County, Oregon)
 Alkali Lake (Brown County, South Dakota)
 Alkali Lake (Edmunds County, South Dakota)
 Alkali Lake (McPherson County, South Dakota)
 Alkali Lake (Oglala Lakota County, South Dakota)
 Alkali Lake (Spink County, South Dakota)
 Alkali Lake (Texas)
 Alkali Lake (Utah)
 Alkali Lake (Adams County, Washington)
 Alkali Lake (Okanogan County, Boot Mountain, Washington)
 Alkali Lake (Okanogan County, Riverside, Washington)
 Alkali Lake (Spokane County, Washington)
 Alkali Lake (Whitman County, Washington)
 Alkali Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Alkali Lake (British Columbia)

Siehe auch:
 Big Alkali Lake
 Alkali Lakes